Кажары — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кажары — деревня, Новозарянский сельсовет Чашникского района Витебской области
 Кажары — деревня, Почаевичский сельсовет Чашникского района Витебской области